

Цинь (царство) 
 Цинь () — одно из «сражающихся царств» древнего Китая (X—III вв. до н. э.), предшественник империи Цинь.
 Цинь () — самая первая империя в Китае, существовавшая в 221—207 годах до н. э.
 Ранняя Цинь (), Поздняя Цинь (), Западная Цинь () — «варварские царства» Северного Китая IV—V вв. н. э.

Цинь (фамилия) 
 Цинь Ган (род. 1966) — китайский дипломат и политический деятель, министр иностранных дел КНР с 30 декабря 2022 года.
 Цинь Бансян (, 1907—1946) — генеральный секретарь КПК с 1932 по 1935 г. Известен под псевдонимом Бо Гу.
 Цинь Дэчунь (, 1893—1963) — генерал Национально-революционной армии Китайской республики.
 Цинь Ичжи (род. 1965) — политический деятель КНР, первый секретарь ЦК КСМК.
 Цинь Цзивэй (, 1914—1997) — военный и государственный деятель Китая, министр обороны КНР в 1988—1993 годах.
 Цинь Цзюшао — китайский математик.

Другое 
 Цинь () — китайский щипковый музыкальный инструмент.

См. также 
 Цин (значения)
 Сто фамилий